Falstaff se poate referi la:

 Falstaff – personaj fictiv din piesele Henric al IV-lea și din Nevestele vesele din Windsor de Shakespeare

 Muzică
 1799 Falstaff (Falstaff o sia Le tre burle) – operă de Antonio Salieri
 1838 Falstaff (Balfe) – operă de Michael William Balfe
 1893 Falstaff – operă de Giuseppe Verdi
 1913 Falstaff (Elgar) – studiu simfonic de Edward Elgar

 Film
 1911 Falstaff – film de scurtmetraj mut, regia Henri Desfontaines
 1965 Falstaff (Campanadas a medianoche) – film în regia lui Orson Welles